Een verkeersweg:
 N941 (België)
 N941 (Nederland), zie Provinciale weg 941

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing